Bøler (Oslo), een buurt in Oslo
Bøler (metrostation), een station van de metro van Oslo